Gordon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dennis P. Gordon
 George Gordon
 Isabella Gordon
 Linda K. Gordon
 Mackenzie Gordon Jr.
 Robert D. Gordon